

Осмонд — місто, штат Небраска
 Осмонд — переписна місцевість, штат Вайомінг